Алексе́й Никола́евич Дереви́цкий (1859, Харьков — 1943, Москва) — российский и советский филолог, специалист по античной филологии, исследователь древнегреческой литературы и искусства, ординарный профессор, доктор греческой словесности (1891); декан историко-филологического факультета и ректор Императорского Новороссийского университета (1903—1905), профессор Крымского университета им. М. В. Фрунзе (1921—1934); попечитель Казанского учебного округа (1905—1911), попечитель Киевского учебного округа (1912—1915), попечитель Оренбургского учебного округа (1916—1917), декан историко-филологического факультета Крымского педагогического института (1918—1920); член Государственного совета Российской империи по назначению (1917), тайный советник (1912).

Биография 
Ранее считалось, что Деревицкий родился 9 (по другим данным — 12) марта 1859 г. в семье асессора Полтавского губернского правления. Из анкеты, собственноручно заполненной «доктором греческой словесности, профессором Крымского педагогического института (бывшего Таврического университета)», узнаем, что он родился 8 марта 1859 года в Харькове. Высшее образование получил в Харьковском университете на историко-филологическом факультете, который окончил в 1884 г. За время обучения получил золотую медаль за сочинение «Следы восточных влияний в религиозных представлениях греков» (1883 г.). По окончании факультета со степенью кандидата (1884 г.) был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

С 1887 г. был приват-доцентом Императорского Харьковского университета, читал курсы классической филологии, истории и теории искусства. 4 декабря 1889 г. в Санкт-Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию на тему: «Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с историей его изучения». Работа посвящена одному из ранних литературных произведений Древней Греции — сборнике гимнов в честь богов. 6 декабря 1891 г. в Харьковском университете защитил докторскую диссертацию — «О начале историко-литературных занятий в древней Греции». В этом же году опубликовал две работы, посвященные «Афинской политии» Аристотеля как историческому источнику. В 1892 г. был назначен экстраординарным профессором кафедры классической филологии Императорского Харьковского университета.

В апреле 1893 г. был переведен в Императорский Новороссийский университет, где он занял должность ординарного профессора. 25 ноября 1894 г. стал деканом историко-филологического факультета, а с 1 апреля 1903 г. по 10 сентября 1905 г. — ректором Императорского Новороссийского университета. В этот период занимал и другие должности: председателя Комиссии по поводу пересмотра системы профессорского гонорара (1897 г.), инспектора научных классов Одесского музыкального училища (в 1901 г.), Председателя историко-испытательной комиссии при Санкт-Петербургском университете и др. Кроме этого, в течение почти всего 1903 г. он руководил Одесским учебным округом. За время своей работы в Императорском Новороссийском университете часто выезжал в научные командировки как по Российской империи, так и за границу; а также с инспекторскими целями. Особо следует отметить работу А. Н. Деревицкого в составе созданной при Министерстве народного образования Комиссии по преобразованию высших учебных заведений (1902 г.). Принимал участие в разработке нового университетского устава.

С осени 1905 г. был назначен попечителем Казанского учебного округа. За годы его деятельности на этом посту в большинстве районов было введено начальное образование; открыто 12 новых классических школ, 15 реальных училищ, 34 гимназии и прогимназии для женщин, 24 городских 4-х классные училища, Мариинское женское училище, до 70 учебных заведений 1, 2, 3 разрядов, а также ремесленные школы и их отделения. Содействовал открытию Саратовского университета в 1909 г.

Огромное значение имела его деятельность как попечителя учебного округа по образовании «инородцев». По его предложению была основана «переводческая комиссия», в задачу которой входило издание книг и учебников на языках аборигенных народов, проживавших на территории округа; способствовал изучению их быта и религиозных верований.

В декабре 1911 г. был переведен на должность попечителя Киевского учебного округа, дослужился до чина тайного советника (1912).

После революции жил в Симферополе и работал деканом историко-филологического факультета в Крымском педагогическом институте (1918—1920), с января 1921 г. — в Крымском университете, с 1925 гг. — профессором восточного факультета Крымского университета им. М. В. Фрунзе. С преобразованием университета в педагогический институт (1925), возглавил кафедру зарубежной литературы, одновременно заведуя кабинетом истории искусств и западноевропейских литератур (1920).

Его преподавательская деятельность прекратилась в 1934 г., когда в университете начались «чистки» рядов.

Награждён
 Орден Святого Владимира ІІІ степени,
 Орден Святого Станислава ІІ и І степеней, 
 Орден Святой Анны ІІ степени.

Умер в 1943 г. в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (9 уч.).

Научная деятельность 
По своим научным взглядам А. Н. Деревицкий принадлежал к историко-литературному, культурно-историческому течениям в русской классической филологии. Доминирующим направлением его научно-исследовательской работы было изучение древнегреческой истории и филологии. Кроме этого, он изучал и вопрос этических, философских и религиозных представлений древних времен, историю античного и раннехристианского искусства и литературы.

Ученый интересовался также материалами археологических памятников северочерноморского побережья, проблемами современной истории, археологии и классической филологии.

Научные труды 
 Плутарх Херонейский и Св. Василий Великий. Опыт православных отношений христианства к философии / А. Н. Деревицкий // Вера и Разум. — 1885. — № 15, отд. церк. — С. 1-27.
 Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с историей его изучения : ист.-лит. этюд / А. Н. Деревицкий. — Харьков, 1889. — 172, 2 с.
 Из истории греческой этики : лит.-филос. очерки. I—VI / А. Н. Деревицкий // Вера и Разум. — 1890. — № 1, отд. филос. — С. 23-43 ; № 2. — С. 78-91 ; № 3.- С. 176—191 ; № 4. — С. 259—286 ; № 5. — С. 355—374.
 Музей и библиотека Лагидов в Александрии : культ.-ист. очерк / А. Н. Деревицкий // Вера и Разум. — 1890. — № 20, отд. филос. — С. 291—329.
 Новый источник для истории Афин / А. Н. Деревицкий // Ист. вестник. — 1891.
 О начале историко-литературных занятий в Древней Греции / А. Н. Деревицкий. — Харьков, 1891. — 226, 5 с.
 О новом трактате Аристотеля и его значении для истории афинской демократии / А. Н. Деревицкий. — Харьков, 1891. — 20 с.
 Из введения в историю греческой литературы. Об историко-литературной терминологии / А. Н. Деревицкий. — М., 1893. — 18 с.
 Несколько греческих статуэток из собрания Одесского общества истории и древностей и Ал. Ив. Нелидова / А. Н. Деревицкий // Записки Одес. о-ва истории и древностей. — 1895. — Т. 18, отд. 1. — С. 203—250
 Музей Императорского Одесского общества истории и древностей. Вып. 2 : Терракоты / А. Н. Деревицкий, Э. Р. Штерн, А. А. Павловский. — Одесса, 1898. — 48 с.

Примечания

Литература 
 Непомнящий А. А. Перипетии судьбы российского профессора: неизвестные сюжеты биографии А. Н. Деревицкого / А. А. Непомнящий // Пространство и Время. — 2016. — № 3-4 (25-26). — С. 201—219.
 Березин С. Е. Традиции преподавания и изучения эпохи эллинизма в Новороссийском уни-ерситете и творческая деятельность профессора А. Н. Деревицкого / С. Е. Березин // Елліністична цивілізація : політика, економіка, культура. — Чернівці, 2013. — С. 25-29.
 Непомнящий А. А. Забутий подвижник освітянського краєзнавства : Олексій Деревицький / А. А. Непомнящий // Краєзнавство. — 2011. — № 3. — С. 99-105.
 Березін С. Є., Деревицький Олексій Миколайович / С. Є. Березін, Т. О. Ізбаш-Гоцкан // Одеські історики. Т. І : Початок XIX — середина ХХ ст. — Одеса, 2009. — С. 116—118.
 Професори Одеського (Новоросійського) ун-ту : біогр. слов. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка. — Вид. 2-ге, доп. — Одеса : Астропринт, 2005. — Т. 1 : Ректора. — С. 44-48.
 Березин С. Е. А. Н. Деревицкий : опыт научной биографистики / С. Е. Березин // Памятники Южного берега Крыма: вчера, сегодня, завтра / Всеукр. науч.-практ. конф. — Ялта, 2004. — С. 100—106.
 Березин С. Е. Крымский период жизни профессора А. Н. Деревицкого / С. Е. Березин // Музей. Історія. Одеса. — Одеса, 2001. — С. 147—148.
 Непомнящий А. А. Слово о первом декане / А. А. Непомнящий // Учён. зап. Тавр. нац. ун-та. Сер. : География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика. — Симферополь, 1999. — Т. 12 (51), № 1. — С. 118—123.
 Историко-филологический факультет Императорского Харьковского университета (1805—1905). — Харьков, 1908. — С. 212—214.

Ссылки 
 Одеський університет імені І. І. Мечникова
 Енциклопедія сучасної України

Ректоры Императорского Новороссийского университета
Попечители Казанского учебного округа
Попечители Киевского учебного округа
Попечители Оренбургского учебного округа

Члены Государственного совета Российской империи
Тайные советники
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Филологи-классики
Филологи Российской империи
Филологи СССР
Члены Таврической учёной архивной комиссии